Jans Pfeilnatter ist der deutsche Artname für folgende Schlangen (Unterfamilie Eigentliche Nattern (Colubrinae), Gattung Platyceps):

 Platyceps ladacensis (Anderson, 1871)
 Platyceps rhodorachis (Jan, 1863)